Ба́нкрофт () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Банкрофт, Джозеф (1836—1894) — английский хирург, фармаколог и паразитолог.
 Банкрофт, Джордж (1800—1891) — американский историк и дипломат.
 Банкрофт, Уайлдер (1867—1953) — американский физико-химик, один из основоположников этого направления в США.

Топоним 
 Банкрофт — тауншип в округе Фриборн, штат Миннесота, США.
 Банкрофт — лунный кратер.

См. также 
 Бэнкрофт

Примечания